Dhigurah (Alif Dhaal-atol), een eiland van het Alif Dhaal-atol, Maldiven
 Dhigurah (Gaafu Alif-atol), een eiland van het Gaafu Alif-atol, Maldiven
 Dhigurah (Noonu-atol), een eiland van het Noonu-atol, Maldiven
 Dhigurah (Shaviyani-atol), een eiland van het Shaviyani-atol, Maldiven